José Carlos Sánchez González (Málaga, provincia de Málaga, España, 24 de agosto de 1998) es un futbolista español. Actualmente juega en el C. P. El Ejido de la Segunda Federación como mediocentro.

Trayectoria 
Se formó en las categorías inferiores del Málaga FC.

Ha pasado por clubes como el A. Malagueño y el CD El Ejido.

El 28 de septiembre de 2020, llega libre a la Cultural y Deportiva Leonesa de la Segunda División B de España, firmando por una temporada.

En la temporada 2021-22, se compromete con el Marbella FC de la Tercera División de España. El 24 de enero de 2022, firma por el Real Jaén CF de la Tercera División de España, hasta el final de la temporada.

El 11 de julio de 2022, firma por el C. P. El Ejido de la Segunda Federación.

Clubes

Referencias 

Futbolistas del Atlético Malagueño
Futbolistas del Club Polideportivo El Ejido
Futbolistas de la Cultural y Deportiva Leonesa en los años 2020
Futbolistas de la provincia de Málaga
Personas de Málaga